Fasana ima više značenja:
 Fasana
 Fasana, Cuneo
 Fasana, Salerno